Alessandro Giorgioni – militare italiano
 Giorgio Giorgioni – ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Giorgione (disambigua)